M55 (NGC 6809) est un amas globulaire de grande dimension (de l'ordre de 110 années-lumière), situé dans la constellation du Sagittaire. Il a été découvert vers 1751 par l'abbé Nicolas-Louis de Lacaille en Afrique du Sud. Charles Messier le place dans son catalogue en 1778.

Présentation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets de Messier
 Liste des objets du New General Catalogue (NGC)

Liens externes 
 
 
 
 Messier 55 sur le site de la SEDS

M055
6809, M55 (amas globulaire)
Constellation du Sagittaire
Amas globulaire
Objet céleste découvert en 1751
Objet céleste découvert par Nicolas-Louis de Lacaille